Истакзокитла има више значења:

 Истакзокитла (Чиконкваутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Истакзокитла (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику